L’Œuvre de Dieu, la part du Diable est un roman de John Irving publié en 1985 ;
 L’Œuvre de Dieu, la part du Diable est un film de Lasse Hallström sorti en 1999, inspiré du roman précédent.